Hemerobius humulinus is een insect uit de familie van de bruine gaasvliegen (Hemerobiidae), die tot de orde netvleugeligen (Neuroptera) behoort. 

Hemerobius humulinus is voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Linnaeus in 1758.

Bruine gaasvliegen